

Geografia
 Semin – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Pardubice

Persone
 Aleksandr Sëmin – ex hockeista su ghiaccio russo
 Aleksandr Vasil'evič Sëmin – calciatore sovietico
 Jurij Sëmin – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico